Moskovski (en rus: Московский) és una localitat rural (possiólok) del territori de l'Altai, a Rússia, que el 2013 tenia 37 habitants.

Possiolki del territori de l'Altai